Nimitönjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nimitönjärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun, 
Nimitönjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (7,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn